Stürmer (Stuermer, Sturmer,  Štjúrmer; "fremad, angriber") kan henvise til flere artikler.

Virksomheder 
 "Der Stürmer", var en ugentlig nazi-avis, udgivet af Julius Streicher

Personer 
 Christina Stürmer (født 1982), en østrigsk pop-rock-sangerinde
 Daryl Stuermer (født 1952), en amerikansk musiker (en)
 Michael Stürmer (født 1938), en tysk historiker (en)
 Wava Stürmer (født 1929), en finsk forfatter (sv)
 Boris Stürmer (18481917), en russisk statsminister (en)

Bynavne 
 Sturmer (Essex), en by i England (en)